Алессандро Андреи (, род. 3 января 1959 года, Флоренция, Италия) — итальянский толкатель ядра, чемпион Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе. В 1987 году трижды улучшил мировой рекорд в этой дисциплине (22,72; 22,84 и 22,91 м).

Биография

Личная жизнь 
Женат на , итальянской толкательнице ядра и метательнице диска, четырёхкратной чемпионке Средиземноморских игр.

Результаты 
Лучшие результаты по годам

Примечания

Ссылки 
  Alessandro-Andrei — профиль на официальном сайте FIDAL.

Толкатели ядра Италии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1984 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от Италии
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике